Consuela – album zespołu Czerwone Gitary wydany w 1971 w NRD nakładem wytwórni Amiga.

Lista utworów

Twórcy 
 Bernard Dornowski - gitara basowa, śpiew
 Seweryn Krajewski - gitara, skrzypce, pianino, śpiew
 Jerzy Skrzypczyk - perkusja, śpiew

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Czerwonych Gitar
Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Amigi